een uiting van enthousiasme (gebaseerd op het Engels)
 Wow en flutter, de benaming van fouten in geluiddragers
 World of Warcraft (WoW), spel gemaakt door Blizzard Entertainment
 Woord op woord, woordspel bedacht en ontworpen door Fred Håkanson, Ord & Musikproduktion in Zweden
 Waardig Ouder Worden (WOW), een Vlaamse politieke partij 
 WOW!, een Nederlandse meisjesband 
 Wow!-signaal, een sterk radio-signaal van onbekende oorsprong waargenomen door het SETI-project in 1977
 WOW-collectie, verschillende jaarlijks uitgebrachte albums met Engelstalige christelijke muziek
 WOW Hits
 WOW Worship
 Wow (Moby Grape), het tweede studioalbum van de Amerikaanse psychedelische-rockband Moby Grape
 Wow (Kate Bush), een song en single van Kate Bush ui 1979
 Women of the Wall, een groep Joodse vrouwen die ervoor strijden dat vrouwen dezelfde rechten krijgen als mannen
 Warmte uit oppervlaktewater, voor duurzame energie
 WOW Spazio Fumetto, een museum in Italië